Hoegaarden har flere betydninger:

 Hoegaarden (by) – en by i Belgien.
 Hoegaarden (øl) – et ølmærke